Fidelidade — atributo ou qualidade
 Fiel de Sigmaringa — também conhecido como São Fidélis de Sigmaringa 
 FC Fitun Estudante Lorosae (FIEL) - time de futebol de Timor-Leste